Род:
 Род (этнология) — одна из форм социальной организации.
 Род (биология) — один из таксономических рангов.
 Род (лингвистика) — грамматическая категория.
 Род (логика) — логическая категория.
 Род (божество) — восточнославянский мифологический персонаж.
 Род (единица измерения) — английская единица длины.
 Род войск — составная часть вооружённых сил.
 Род поверхности — топологическая характеристика замкнутой поверхности.
 Род Шварца — топологическая характеристика.
 Роды интервальных систем — в музыке: типовые структуры звукорядов.
 Род — уменьшительное имя от Родерик или Родни.

Фамилия 
 Род, Дэвид (род. 1967) — американский репортёр.
 Род, Эдуар (1857—1910) — швейцарский писатель.

Топоним 
 Род (Ирландия) — деревня в Ирландии (провинция Ленстер).

Аббревиатура 
 РОД — Русское освободительное движение.

См. также 
 Родина — место рождения человека.
  (значения)